Memories Of A Time To Come — альбом-компиляция группы Blind Guardian,  вышедший 20 января 2012 года. Альбом содержит два компакт-диска с лучшими композициями группы за последние 25 лет, от первого выпущенного группой альбома Battalions of Fear до последнего At the Edge of Time. Большинство записей в альбоме — ремиксы, но некоторые были перезаписаны в 2011 г. Третья часть альбома (включаемая только в ограниченную редакцию) содержит раритетные демозаписи 1985 и 1986 гг.

Многие критики находят обновлённое звучание превосходным, однако некоторые оценивают новое, прогрессивное, звучание старых хитов как безжизненное и невыносимое.

Список композиций

CD 1 
 Imaginations from the Other Side (Remixed 2011) - 7:12
 Nightfall (Remixed 2011) - 5:35
 Ride into Obsession (Remixed 2011) - 4:47
 Somewhere far Beyond (Remixed 2011) - 7:34
 Majesty (Remixed 2011) - 7:31
 Traveler in Time (Remixed 2011) - 6:02
 Follow the Blind (Remixed 2011) - 7:12
 The Last Candle (Remixed 2011) - 6:03

CD 2 
 Sacred Worlds - 9:18
 This Will Never End (Remixed 2011) - 5:08
 Valhalla (Re-recorded 2011) - 5:15
 Bright Eyes (Remix 2011) - 5:16
 Mirror Mirror (Remix 2011) - 5:11
 The Bard's Song (In the Forest) (Re-recorded 2011) - 3:28
 The Bard's Song (The Hobbit) (Re-recorded 2011) - 3:43
 And Then There Was Silence (Re-recorded 2011) - 14:05

CD 3 
 Brian (Demo) (Re-worked 2011)
 Halloween (The Wizard's Crown) (Demo) (Re-worked 2011)
 Lucifers Heritage (Demo) (Re-worked 2011)
 Symphonies Of Doom (Demo) (Re-worked 2011)
 Dead Of The Night (Demo) (Re-worked 2011)
 Majesty (Demo)
 Trial By The Archon (Demo)
 Battalions Of Fear (Demo)
 Run For The Night (Demo)
 Lost In The Twilight Hall (Demo)
 Tommyknockers (Demo)
 Ashes To Ashes (Demo)
 Time What Is Time (Demo)
 A Past And Future Secret (Demo)
 The Script For My Requiem (Demo)

Примечания 

Альбомы Blind Guardian
Сборники Nuclear Blast
Сборники 2012 года